Archia di Corinto – mitico fondatore di Siracusa
 Archia di Corinto – costruttore della Siracusia